Zaha ist der Familienname folgender Personen:

 Max Zaha (1913–1997), deutscher Jurist, Regierungsvizepräsident der Oberpfalz und Präsident des Oberpfälzer Kulturbundes
 Wilfried Zaha (* 1992), englisch-ivorischer Fußballspieler